Dark Star — це другий альбом гурту Deine Lakaien, виданий 1991 року.

Трек-лист 
 Dark Star — 4:28
	 	Reincarnation — 4:48
	 	Down, Down, Down — 4:17
	 	Frühlingstraum — 4:48
	 	Love Me To The End — 4:35
	 	Made In Heaven — 5:25
	 	Days Gone By (бонус-трек) — 5:37
	 	The Night Of Love — 6:40
	 	Ulysses (Extended) — 5:22

Технічні дані
Mastered at Hansa Studio in Berlin (Germany)
Оформлення обкладинки — Frim Koelling (Across Below), Dagmar, Peter Hoffman
Фото — Jörg Staeger
Technician [Digital Matching] — Michael Gottfried

Альбоми Deine Lakaien
Альбоми у стилі дарквейв